Шарли-сюр-Марн:

 Шарли-сюр-Марн — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Шарли-сюр-Марн — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.